zuidoosten; zie Windstreek
 Zuidooster, een voormalig Nederlandse stads- en streekvervoerbedrijf
 Z.O. magazine, een tijdschrift van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (zie aldaar)
 Z.O. 135 (Zaterdag Ochtend 135 minuten), een VARA-radioprogramma

 een voegwoord of bijwoord
 Zó, een show uit 2009 van de Nederlandse cabaretière Brigitte Kaandorp (zie aldaar)
 Mat Zo, pseudoniem van Matan Zohar, een Brits muziekproducent

Zie ook 
 Biografielijst Zo
 Zoo (doorverwijspagina)
 Dzo, een Tibetaans rund